Ivar est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Stan Iva (né en 1943), acteur américain

Prénom
Ivar Aasen (1813-1896), écrivain et poète norvégien
 (1864-1947), homme politique libéral norvégien
Ivar Afzelius (1848-1921), juriste et homme politique norvégien
Ivar Aminoff (1868-1931), juriste et homme politique norvégien
Ivar F. Andrésen (1896-1940), chanteur d'opéra norvégien
 (né en 1946), pianiste de jazz norvégien
Ivar Aronsson (1928-2017), rameur olympique suédois
Ivar Arosenius (1878-1909), peintre et illustrateur suédois
Ivar Asbjørn Følling (1888-1973), médecin et biochimiste norvégien
Ivar Asjes (né en 1970), homme politique curacien
 (1892-1969), officier de l'armée suédoise
 (1897-1967), homme politique conservateur norvégien
Ivar Ballangrud (1904-1969), patineur de vitesse norvégien
 (1932-2018), homme politique norvégien
Ivar Bendixson (1861-1935), mathématicien suédois
 (1876-1943), architecte danois
Ivar Bern (né en 1967), joueur d'échecs norvégien
 (né en 1977), compositeur et guitariste norvégien
Ivar Böhling (1889-1929), lutteur olympique finlandais
 (1800-1864), compositeur et musicien danois
 (né en 1947), acteur américain
 (1904-1985), scénariste et réalisateur néo-zélandais
Ivar Ch'Vavar (né en 1951), poète français
 (1916-2008), noble britannique
 (né en 1979), joueur néerlandais de football
Ivar Ekeland (né en 1944), mathématicien français
 (né en 1973), guitariste norvégien
Ivar Eriksen (né en 1942), patineur de vitesse norvégien
Ivar Eriksson (1909-1997), joueur suédois de football
Ivar Formo (1951-2006), skieur de cross-country norvégien
 (né en 1983), gardien norvégien de football
Ivar Fredholm (1866-1927), mathématicien suédois
 (1819-1875), homme politique norvégien
 (1931-2020), escrimeur suédois
 (1891-1971),  officier militaire suédois
Ivar Giaever (né en 1929), physicien et prix Nobel norvégien
Ivar de Graaf (né en 1973), batteur de metal néerlandais
 (1924-1996), écrivain estonien
 (né en 1976), musiien de jazz norvégien
 (1905-1985), restaurateur et chanteur américain
Ivar Halfdansson (8e siècle), roi d'Oppland en Norvège
 (1826-1901), compositeur suédois
 (né en 1953), journaliste et consultant politique norvégien
Ivar Holmquist (1879-1954), dirigeant sportif suédois
Ívar Ingimarsson (né en 1977), joueur islandais de football
 (1927-1992), poète estonien
Ivar Jacobson (né en 1939), informaticien suédois
Jahn Ivar Jakobsen (né en 1965), joueur norvégien de football

Ivar Johansson (lutteur gréco-romain suédois
Ivar Jorgenson, pseudonyme du romancier américain Robert Silverberg
 (1931-2013), homme politique communiste estonien
 (né en 1949), acteur australien
Ivar Kirkeby-Garstad (1877-1951), homme politique et ministre norvégien
 (1854-1934), homme politique norvégien
Ivar Kreuger (1880-1932), homme d'affaires suédois
 (né en 1942), recteur universitaire norvégien
Ivar Lo-Johansson (1901-1990), écrivain prolétarien suédois
Ole Ivar Løvaas (1927-2010), psychologue norvégien

Ivar Mathisen (1902-2008), kayakiste norvégien
 (1938-2005), chanteur folk norvégien
 (né en 1963), aristocrate et géologue britannique
Ivar Nordkild (né en 1941), biathlète norvégien
Ivar Olsen (né en 1960), skieur norvégien en combiné nordique
Ivar Ragnarsson (Ivar le Déssosé) (mort en 872/873), chef viking
Ivar Rooth (1888-1972), banquier et administrateur suédois
Sven Ivar Seldinger (1921-1998), radiologue suédois
 (né en 1958), pentathlonien et homme politique mexicain
Ivar Sjölin (1918-1992), lutteur olympique suédois
 (né en 1949), chanteur et musicien norvégien
Ivar Skogsrud, biathlète et fondeur norvégien
 (né en 1953), homme politique travailliste norvégien
Ivar Smilga (1892-1938), chef bolchévique en homme politique Union soviétique
 (1925-2018), mathématicien américain
Ivar Stukolkin (né en 1960), nageur olympique soviétique
Ivar Tengbom (1878-1968), architecte suédois
 (1850-1934), homme politique norvégien
Ivar Karl Ugi (1930-2005), chimiste allemand
Ivar Michal Ulekleiv (né en 1966), biathlète norvégien
 (1881-1945), homme politique social-démocrate suédois
 (1960-1981), artiste graffiteur néerlandais
Ivar Vidfamne, roi semi-légendaire de Suède (655-695)
 (né en 1955), musicien norvégien
 (1872-1914), médecin et chercheur suédois
Dag Ivar Wirén (1905-1986), compositeur suédois

Autres 
(1627) Ivar, astéroïde Amor

Voir aussi
Ingvar

Homonymie de prénom